Жилинка — топоним в России:
 Жилинка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Жилинка — село в Бузулукском районе Оренбургской области.
 Жилинка — река в Тверской области, приток Тихвины.